Telões pode ser:

 Telões - freguesia no concelho de Amarante, Portugal
 Telões - freguesia no concelho de Vila Pouca de Aguiar, Portugal

Desambiguação